Het WTA-toernooi van Antwerpen in 2004 werd half februari gehouden. Kim Clijsters won het toernooi. Ze was als tweede geplaatst en ze versloeg de als achtste geplaatste Italiaanse Silvia Farina-Elia in de finale met 6-3, 6-0. Het was Clijsters' eerste toernooizege in Antwerpen, nadat ze eerder de finale in 2003 verloor. Het toernooi had te kampen met heel wat afzeggingen van topspeelsters waaronder Justine Henin en Venus Williams.

De speelster die dit toernooi drie keer weet te winnen binnen vijf jaar mag een diamanten racket ter waarde van 1 miljoen euro mee naar huis nemen. Venus Williams kon dit jaar mits winst de trofee mee naar huis nemen, maar ze moest in laatste instantie verstek laten gaan door een blessure.

Geplaatste speelsters 
  Kim Clijsters (winnares)
  Patty Schnyder (kwartfinale)
  Anna Smashnova (eerste ronde)
  Silvia Farina-Elia (finale)
  Magdalena Maleeva (kwartfinale)
  Magüi Serna ''(eerste ronde)

Toernooischema 
Opg. = OpgaveQ = KwalifikatiespeelsterWC = Wild CardLL = Lucky Loser

Externe link 
 Website Proximus Diamond Games

Antwerpen 2004
Antwerpen